Хуа́н Франси́ско Гарси́я (; род. 15 июля 1976 года, Рафельбуньоль, Валенсия), более известный как Хуанфра́н — испанский футболист, защитник. Выступал за сборную Испании.

Биография

Клубная карьера 
Хуан Франсиско Гарсия начал свою футбольную карьеру в клубе «Леванте», где он привлёк к себе внимание одного из сильнейшего клуба Испании «Валенсии». В 1997 году Хуанфран подписал с «Валенсией» контракт на три года. Дебют Хуанфрана в чемпионате Испании за «Валенсию» состоялся 31 августа 1997 года против «Мальорки», который завершился поражением «Валенсии» со счётом 2:1. В общей сложности Хуан провёл 50 матчей за «Валенсию», а также стал обладателем кубка Испании 1999 года.

В 1999 году Хуанфран перешёл в «Сельту» из Виго, сумма трансфера составила 4 млн евро Хуанфран сразу стал неоспоримым игроком обороны «Сельты», проведя в первом сезоне 27 матчей и забив 2 мяча, а также став обладателем кубка Интертото 2000 года. Всего за «Сельту» Хуанфран провёл 126 матчей и забил 5 мячей, после того как «Сельта» в сезоне 2003/04 покинула чемпионат Испании, Хуанфран покинул клуб и перешёл в турецкий «Бешикташ». В «Бешикташе» Хуан провёл один сезон, проведя 13 матчей и забив 1 гол. В 2005 году Хуанфран был отдан в аренду нидерландскому клубу «Аякс» из Амстердама.

В составе «Аякса» Хуанфран стал обладателем кубка Нидерландов в 2006 году, всего за амстердамский клуб Хуан провёл 16 матчей. После возвращения из аренды Хуанфран договорился с «Бешикташем» о расторжении договора и перешёл на правах свободного агента в испанскую «Сарагосу», где в течение двух сезонов был основным игроком обороны клуба. В сезоне 2007/2008 «Сарагоса» отправилась во второй испанский дивизион, а Хуанфран перешёл в греческий АЕК, подписав 30 июля 2008 года контракт на два года.

Карьера в сборной 
Хуанфран в составе олимпийской сборной Испании стал в 2000 году серебряным призёром олимпийских игр в Сиднее.
В национальной сборной Испании Хуанфран дебютировал 29 марта 2000 год в товарищеском матче против сборной Италии. В 2002 году Хуан был включён в состав сборной на чемпионат мира 2002, который проходил в Японии и Южной Кореи. На чемпионате мира Хуанфран сыграл три матча, а его сборная дошла до 1/4 финала, в котором уступила сборной Южной Кореи в серии пенальти со счётом 3:5. Всего Хунфран провёл 13 матчей и забил 1 гол за сборную. Свой последний матч за сборную Хуан провёл 11 июня 2003 года в отборочном матче к чемпионату Европы 2004 против сборной Северной Ирландии, который завершился со счётом 0:0

Достижения 
 Обладатель кубка Испании: 1998/99
 Обладатель кубка Интертото: 2000
 Обладатель кубка Нидерландов: 2005/06
 Серебряный призёр олимпийских игр 2000

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте levanteud.com

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК АЕК Афины
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Луго»
Тренерский штаб ФК «Астон Вилла»